Medborgerliga fri- och rättigheter kan syfta på

 Medborgerliga rättigheter
 Medborgerliga friheter